The Roughneck est le titre de plusieurs œuvres :
 The Roughneck, film muet américain de William S. Hart et Clifford Smith (1915)
 The Roughneck, film muet américain de Jack Conway (1924)